

Топоніми

Каза — місто в окрузі Лахул і Спіті, штату Гімачал-Прадеш.

=  
 Соту-да-Каза — парафія.
 Форте-да-Каза — парафія.

Інше 
 Каза (округ) — в Османській імперії.